Все́волод Ива́нович Яси́нский ( — , ) — русский инженер-технолог, конструктор паровых турбин, профессор МВТУ, первый директор Русского научного института в Берлине.

Биография 
Родился в 1884 году в семье учителя.

В 1914–1915 годах был в немецком плену как гражданский военнопленный. С 1916 года — профессор Московского Высшего технического училища по кафедре паровых турбин, с 1918 — член совета редакции журнала «Вестник инженеров».

В 1921 году, по приглашению Горького, участвовал в работе Всероссийского комитета помощи голодающим. 21 августа арестован, через два месяца освобождён под подписку о невыезде. В заключении по делу Ясинского было записано:

В августе 1922 года был вновь арестован. 21 августа коллегия ГПУ постановила выслать Ясинского за границу. 29 сентября покинул Петроград на пароходе «Обербургомистр Хакен».

Обосновался в Германии. Стал первым директором Русского научного института в Берлине (февраль 1923 — ноябрь 1931), десять лет состоял председателем Русского академического союза в Берлине.

Умер в 1933 году в Берлине.

Примечания

Источники 
 Альманах Россия. XX век. Биографический словарь.
 Высылка вместо расстрела. Депортация интеллигенции в документах ВЧК-ГПУ. 1921—1923. — М.: Русский путь, 2005. — С. 510.

Ссылки 
 17 февраля 1923 года. Торжественный акт в честь открытия Русского научного института

Инженеры Российской империи
Конструкторы Российской империи
Профессора Императорского технического училища
Преподаватели МГТУ
Военнопленные Российской империи
Пассажиры «Философских пароходов»
Принудительно лишённые советского гражданства
Русские эмигранты первой волны в Германии